La batalla de Herat fue un gran enfrentamiento militar librado en el año 484, en el cual el ejército persa sasánida fue destruido por los hunos blancos.

Causas 

En el año 459, los hunos blancos ocuparon Bactriana y se enfrentaron al rey sasánida Ormuz III, pero el hermano de éste, Peroz I, derrotó y mató a Hormizd III con la ayuda de los heftalitas (llamados también hunos blancos), permitiéndoles establecerse en la provincia. A continuación, mató a la mayor parte de su familia y empezó a perseguir a las sectas cristianas.

Peroz trató de mantener la paz con el Imperio bizantino, objetivo que finalmente consiguió. Por otra parte, intentó detener a los heftalitas que habían empezado a conquistar el este del Irán. Los romanos lo apoyaron enviándole auxiliares, pero todas estas guerras obtuvieron un resultado desastroso después de que Peroz venciera a los heftalitas en una batalla en la que los persiguió hasta las colinas, lugar donde finalmente lo rodearon. Peroz fue hecho prisionero en 481, y tuvo que entregarles a su hijo Kavad I como rehén durante tres años, antes de poder pagar la fuerte suma que le pedían por su rescate.

Tras esto el rey decidió contener de una vez por todas a los hunos.

La batalla 

En 484, tras la liberación de su hijo, Peroz I formó un enorme ejército y marchó al noreste para detener a los hunos. El rey persa marchó hasta Balj donde estableció su base y desde ahí rechazó las propuestas de paz del rey huno Khush-Newaz. Desde Balj Peroz avanzó a la ciudad de Herat, pero los hunos se enteraron, por lo que ubicaron a sus hombres a lo largo del camino, y cuando los persas avanzaron sin saber que su retirada estaba cortada en el desierto cercano a Herat, fueron emboscados y aniquilados. Tras esto los hunos saquearon la ciudad. Peroz murió en la batallay la mayor parte de su séquito de cortesanos fue capturado, incluyendo a una de sus hijas.

Consecuencias 

Los hunos invadieron todo el imperio, que quedó sin gobernante y en completa anarquía por dos años, y saquearon el país. Un noble persa de la antigua familia de Karen: Zarmihr (o Sokhra), restauró un poco el orden y elevó al trono a Balash, uno de los hermanos de Peroz, a pesar de que la amenaza de los hunos persistió hasta el reinado de Cosroes I Anusarvan. Balash I no tomó medidas contra los enemigos del Imperio, en especial contra los hunos blancos, y tras un reinado de cuatro años, fue cegado y depuesto. Su sobrino Kavad I, que había huido tras la muerte de su padre y que se había refugiado con el rey de los hunos, casándose con una de sus hijas y dándole tropas con las que derrocó a su tío, fue finalmente elevado al trono. Ambos gobernantes debieron de pagar tributo a los hunos. Cuando en 496 Kavad fue derrocado por Mazdak, tuvo que huir con el rey de los hunos quien tras dos años de estadía le otorgó 30000 guerreros con los que pudo recuperar su trono.

Referencias

Bibliografía 

 David Christian (1998). A history of Russia, Central Asia, and Mongolia. Oxford: Wiley-Blackwell, ISBN 0-631-20814-3. 
 Richard Nelson Frye (1996). The heritage of Central Asia from antiquity to the Turkish expansion. Princeton: Markus Wiener Publishers, ISBN 1-55876-111-X.
 Ahmad Hasan Dani (1999). History of civilizations of Central Asia: Volumen III. Delhi: Motilal Banarsidass Publ., ISBN 81-208-1540-8.  

484
Herat
Herat
Hunos
Política en los años 480
Irán en el siglo V